Alcohol en verkeer, verkeersdeelname onder invloed van alcohol
 Verdovende middelen en verkeer, verkeersdeelname onder invloed van medicijnen of drugs

Strafrecht